Clouet ist der Familienname folgender Personen:

 François Clouet (1510–1572), französischer Maler, Sohn Jean Clouets
 Jean Clouet (1480–1541), niederländisch-französischer Maler
 Louis de Clouet, französischer General